Эндрю Диксон Уайт (7 ноября 1832 — 4 ноября 1918) — американский  и ; один из основателей, Президент и профессор Корнеллского университета.

Родился в штате Нью-Йорк, окончил Йельский университет в 1853 году. Был командирован к американскому посольству в Санкт-Петербурге. Вернувшись в Америку, преподавал в Мичиганском университете. В 1865 году стал первым президентом Корнеллского университета, преподавал новую и новейшую историю.

Был послом США в Германии (1879—1881, 1897—1902).

Посол США в России (1892—1894). Один из немногих американцев, встречавшихся как частное лицо, так и в качестве официального представителя своего государства с четырьмя российскими императорами — от Николая I до Николая II Автор двухтомного труда «Автобиография» (1905).

Автор ряда исторических сочинений.

Примечания

Труды 
 Outlines of a Course of Lectures on History (1861).
 Syllabus of Lectures on Modern History (1876).
 A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. 2 vols. (1896) ()
 Seven Great Statesmen in the Warfare of Humanity with Unreason (1910).

Ссылки 
 Эндрю Уайт на сайте посольства США в Москве

Выпускники Йельского университета
Президенты Корнеллского университета
Череп и Кости
Дипломаты США
Историки США
Послы США в Германии
Послы США в России
Члены Республиканской партии США
Библиофилы США
Президенты Американской исторической ассоциации
Почётные доктора Йельского университета